Флоренс Экпо-Умо (; ), в замужестве Вельте () — немецкая легкоатлетка нигерийского происхождения, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за сборную Германии по лёгкой атлетике на всём протяжении 2000-х годов, чемпионка Европы, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов мира, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Флоренс Экпо-Умо родилась 27 декабря 1977 года в Лагосе, Нигерия.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике в сезоне 1994 года, когда вошла в состав нигерийской национальной сборной и выступила на чемпионате мира среди юниоров в Лиссабоне.

В 1995 году во время тренировочного лагеря в Германии самовольно покинула расположение сборной и осталась в этой стране на постоянное жительство. В 1998 году присоединилась к спортивному клубу Майнца и вышла замуж за своего немецкого тренера. В 2000 году получила немецкое гражданство и начиная с этого времени представляла на международных соревнованиях сборную Германии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, участвовала здесь в программе эстафеты 4 × 400 метров, но пройти в финал не смогла.

В 2001 году в эстафете 4 × 400 метров выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в помещении в Лиссабоне и серебряную медаль на чемпионате мира на открытом стадионе в Эдмонтоне, победила на Кубке Европы в Бремене. Кроме того, в этом сезоне установила свой личный рекорд в беге на 400 метров, показав на соревнованиях в Штутгарте время 51,13 секунды.

На чемпионате Европы 2002 года в Мюнхене одержала победу в эстафете 4 × 400 метров, тогда как на Кубке мира в Мадриде стала в той же дисциплине шестой. Была второй на Кубке Европы в Анси.

В 2003 году провалила допинг-тест, сделанный во внесоревновательный период в Южной Африке — в её пробе были обнаружены следы анаболического стероида станозолола. В итоге спортсменку отстранили от участия в соревнованиях вплоть до марта 2005 года.

По окончании срока дисквалификации Экпо-Умо вернулась в основной состав немецкой национальной сборной и в 2008 году прошла отбор на Олимпийские игры в Пекине — вновь стартовала в эстафете 4 × 400 метров, на сей раз со своей командой сумела выйти в финал и заняла итоговое восьмое место (впоследствии в связи с дисквалификацией команд России и Белоруссии переместилась в итоговом протоколе на шестую строку).

В 2009 году выиграла бронзовую медаль на чемпионате Германии в Ульме в беге на 400 метров, заняла третье место на командном чемпионате Европы в Лейрии в эстафете 4 × 400 метров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Флоренс Экпо-Умо  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Бегуны на короткие дистанции Нигерии
Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил